Wladislaus Spillebeen (regeerde 1202-1206/1227-1229)
 Wladislaus van Varna (1434-1444)